QZ steht für:
 Indonesia AirAsia, indonesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Quartalszahl (1, 2, 3 oder 4), identifiziert ein Quartal
 QZ-Algorithmus, numerisches Verfahren zur Lösung des verallgemeinerten Eigenwertproblems
 Qualität und Zuverlässigkeit, führende deutsche Zeitschrift im Qualitätsmanagement

Abkürzung